Виктор Страндфэльт (; ) — политик Аландских островов; премьер-министр (1938—1955) правительства Аландов.

Биография 
Родился 21 апреля 1887 года в Фёглё, в Великом княжестве Финляндском. По образованию школьный учитель.

С 30 декабря 1938 по 1 января 1955 года был премьер-министром правительства Аландов.

Скончался 11 августа 1962 года в Мариехамне на Аландских островах.

Примечания 

Премьер-министры Аландских островов